Насадка:

 Насадка — тела различной формы, загружаемые в абсорбер
 Насадка — река в России, протекает в Пермском крае
 Насадка — село, Кунгурский район, Пермский край, Россия

См. также 
Насадка Клайзена
Насадка Вюрца
Насадочная линза